Die Tuvalu A-Division 2013 war die 13. Spielzeit der höchsten tuvaluischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 9. März 2013 und endete am 6. April 2013. Alle Spiele fanden im einzigen Stadion Tuvalus statt, dem Tuvalu Sports Ground.

Titelverteidiger war der Nauti FC, der auch in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen konnten. Absteigen musste keine Mannschaft, da auch in der zweithöchsten Spielklasse nur die zweiten Mannschaften der Vereine aus der A-Division spielen.

Modus 
An dieser Saison nahmen sechs der acht Mannschaften Tuvalus teil. Jede Mannschaft spielte einmal gegen die anderen, sodass es zu insgesamt fünf Spieltagen kam.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Spieltage

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

Weblinks 
 

2013
Fußballsaison 2013